de Hebreeuwse letter beet
de Spaanse zangeres Beth
Evert Willem Beth
Beth (België), een dorpje in Paliseul (Arrondissement Neufchâteau, Luxemburg, Wallonië, België)
Europese theologische bibliotheken, BETH 
Beth (Kiss), nummer van Kiss uit 1976